Teltsch steht für:

 Teltsch, deutscher Name von Telč, Stadt in Tschechien
 Teltsch, deutscher Name von Telciu, Stadt in Rumänien
 Schloss Teltsch, deutscher Name von Schloss Telč in Tschechien
 Lokalbahn Wolframs–Teltsch, Bahngesellschaft im heutigen Tschechien

Siehe auch: 
 Telcs
 Telc (Begriffsklärung)